Dieringer ist der Familienname folgender Personen:

 Albin Dieringer (1889–1949), österreichischer Politiker (CS/VF/ÖVP)
Elisabeth Dieringer-Granza (* 1974), österreichische Politikerin (FPÖ)
 Franz Xaver Dieringer (1811–1876), deutscher katholischer Theologe
 Jürgen Dieringer (* 1969), deutscher Politikwissenschaftler